THUMPD3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 507 амінокислот, а молекулярна маса — 57 003.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, метилтрансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Трансферази